Елисей Васильевич Витинский (1867 — 1915) — русский военный  деятель,  полковник. Герой Первой мировой войны, погиб в бою.

Биография 
В службу вступил в 1886 году. В 1888 году после окончания  Павловского военного училища по I разряду  произведён  в хорунжии и выпущен в Кубанский 3-й пластунский батальон.

В 1892 году произведён в сотники,  в 1900 году в подъесаулы. С 1904 года участник Русско-японской войны, за боевые отличия был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В 1906 году после окончания Офицерской стрелковой школы произведён в есаулы. В 1909 году произведён в войсковые старшины — командир сотни Кубанского 4-го пластунского батальона.
С 1914 года участник Первой мировой войны — командир Кубанского 10-го пластунского батальона. В 1915 году произведён в полковники — командир Кубанского 5-го пластунского батальона. 20 мая 1915 года погиб в бою у села Луковец, Высочайшим приказом от 15 июля 1915 года исключен из списков убитым в бою с неприятелем.

Высочайшим приказом от 3 января 1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени  (ВП 1909)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 18.07.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 03.01.1917)

Примечания

Литература 
 
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1915 г.

Ссылки 
 
  Витинский, Елисей Васильевич . // Георгиевские кавалеры Великой войны.

Полковники (Российская империя)
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Казаки в Первой мировой войне